Ке́рченский музе́й дре́вностей (до августа 2021 г. — Ке́рченский исто́рико-археологи́ческий музе́й) — музей в Керчи, один из старейших музеев в Крыму. Входит в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (ранее — Керченского государственного историко-культурного заповедника).

История 
Основу музейного собрания в то время составила личная коллекция Поля Дюбрюкса (1774—1835) — родоначальника керченской археологии, основанная в 1810 году. 2(14) июня 1826 года музей Дюбрюкса открыт официально И. П. Бларамбергом, первым директором, как Керченский музей древностей.

Музей производил обследование, описание и раскопки древних городищ и некрополей, но после открытия склепа кургана Куль-Оба в 1830 г. был сориентирован на раскопки курганов (цель — добыча художественных изделий для Эрмитажа). Формируется архив и библиотека. В 1851 году некоторые предметы из первоначальной коллекции Керченского музея были перемещены в Императорский Эрмитаж в связи с постройкой здания Нового Эрмитажа (например, в их числе был Мирмекийский саркофаг). С началом деятельности археолога А. Е. Люценко (1853 г.) раскопки приобретают научное значение. В 1835 г. по проекту одесского архитектора Георгия Ивановича Торичелли на горе Митридат было построено здание музея, в виде афинского храма Гефестиона, прежде считавшегося посвящённым Тезею.

Во время Крымской войны (1853—1856) здание музея было разрушено, экспозиция разграблена, наиболее ценные экспонаты вывезены в Англию. Основная часть керченских экспонатов того времени ныне хранится в Британском музее.
Раскопки в Керчи и на Таманском полуострове вёл С.И. Веребрюсов.
С 1862 по 1891 год в Керченском музее древностей работал Ф. И. Гросс, сначала художником-реставратором и помощником директора, а с 1884 года - директором. Гросс вёл разведки и раскопки, систематизировал найденный материал, делал зарисовки находок. За время исследований «….создал большое количество альбомов рисунков, акварелей и карандашных чертежей». Под его руководством и при его непосредственном участии проводились раскопки кургана Большая Близница на Таманском полуострове в 1884 и 1885 годах, 11 курганов на косе Тузла, разыскание в окрестностях Керчи — в районе городища Мирмекий, раскопки некрополей на Глинище и горе Митридат. 

В 1922 году Керченский ревком выделил под музей особняк П. Месаксуди по улице Свердлова, 16.

В 1931 году примыкающее к музею здание Александро-Невской церкви было передано Антирелигиозному музею, упразднённому в 1936 г., после чего здание передано Керченскому музею. В 1941—1944 году здание церкви было повреждено на 60 %, и восстановлено только к 1955 году с увеличением высоты здания на 1,2 м. В 1991—1993 годах Керченским историко-культурным заповедником проведена реставрация здания с восстановлением церковного облика в экстерьере. В готовом виде здание церкви по требованию УПЦ было передано решением Керченского исполкома УПЦ Московского патриархата без эквивалентной компенсации, что привело к потере 64 % экспозиционной площади музея.

Директора музея:

 Иван Павлович Бларамберг
 Антон Бальтазарович Ашик
 Александр Ефимович Люценко
 Степан Иванович Веребрюсов
 Фёдор Иванович Гросс
 Карл Евгеньевич Думберг 
 Владислав Вячеславович Шкорпил
 Месаксуди Пётр Константинович
 Гриневич, Константин Эдуардович
 Юлий Юльевич Марти
 Элеонора Викторовна Яковенко

Коллекция и экспозиции 
В фондах Восточно-Крымского музея-заповедника хранится всего более 242 тысяч музейных предметов, из них около 200 тысяч — на основном учёте, 41,5 тысяча — на научно-вспомогательном. Выделяются свыше тридцати основных археологических и исторических коллекций. В археологических коллекциях музея — свыше 100 тысяч предметов. Особую ценность имеет коллекция расписной керамики (чёрно- и краснофигурные античные расписные вазы VI—IV веков до нашей эры).

Музей в структуре заповедника 
Керченский музей древностей стал предшественником крупного музейного учреждения, включающего в себя целый ряд экскурсионных объектов — Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (ранее — Керченский государственный историко-культурный заповедник).

В музейном дворике на ул. Свердлова, 22 кроме Музея древностей располагаются Гончарная мастерская, где изготавливаются копии античной керамики и проводятся мастер-классы, и Золотая кладовая, в которой, в частности, экспонируются Мирмекийский клад, золотые и серебряные монеты Митридата VI, Александра Македонского, монеты Боспорского царства, ювелирные украшения (например, золотая шейная гривна IV века до нашей эры).

Также в структуре Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника находятся Картинная галерея и Лапидарий — Музей каменных древностей (лапидарий — уникальное собрание каменных памятников мирового значения, охватывающее период с IV века до нашей эры по XIV век нашей эры и включающее в себя античные и христианские надгробные стелы, скульптуры, памятники эпиграфики, архитектурные детали, плиты с тамговыми знаками). Созданы экспозиции в Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен и Музее истории Эльтигенского десанта (по событиям Керченско-Эльтигенской десантной операции). Музей-заповедник располагает архивом и Научной библиотекой. Кроме того, в его структуру включены многочисленные памятники Керчи и окрестностей: памятники погребальной архитектуры — Мелек-Чесменский и Царский курганы, а также 2 склепа, в том числе Склеп Деметры, памятники фортификационного строительства — Керченская крепость и крепость Ени-Кале, античная загородная усадьба и античные городища — Пантикапей, Артезиан, Илурат, Мирмекий, Нимфей, Парфений, Полянка (на территории Караларского парка), Порфмий, Тиритака.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Археологические музеи Крыма
Музеи Керчи
История Керчи
1826 год в Крыму